Тя́пкин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 

 Тяпкин, Алексей Алексеевич (1926—2003) — советский и российский физик.
 Тяпкин, Аркадий Георгиевич (1895—1942) — российский футболист.
 Тяпкин, Василий Михайлович (?—1686) — русский дипломат.
 Тяпкин, Денис (род. 1991) — эстонский футболист.
 Тяпкин, Емельян Алексеевич — русский воевода (1676)
 Тяпкин, Иван Иванович — русский государственный деятель, наместник в Калуге в 1522 году.
 Тяпкин, Илья Владимирович (род. 1991) — киргизский бегун-марафонец.
 Тяпкин, Марк Валерианович (1927—2020) — советский и российский специалист в области вычислительной техники.
 Тяпкин, Матвей Семёнович — русский государственный деятель, наместник в Мценске в 1537 году.
 Тяпкин, Николай Дмитриевич (1869—1929) — русский ординарный профессор и ректор Московского института инженеров путей сообщения.
 Тяпкин, Павел Григорьевич (1884—1918) — начальник штаба Красной Гвардии Дорогомиловского района.



См. также 
 Тяпкины — дворянский род.
 
 Ключ тайнописи В. М. Тяпкина
 
 
 
 Ляпкин-Тяпкин